Силита има више значења:

 Силита (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Силита (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику